Chalidschi steht für:

 Chalidschi (Musik), traditioneller arabischer Musik- und Tanzstil der Golfregion
 Chalidschi (Währung), geplante gemeinsame Währung der Staaten des Golf-Kooperationsrates